Песуэла-де-лас-Торрес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 41,44 км². Население — 813 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида